CFM es una sigla que puede referirse a:

 Centro de Física de Materiales, centro de investigación español perteneciente al CSIC.
 CFML, formato de archivos informáticos.
 CFM, Pies cúbicos por minuto (Cubic feet per minute).
Club de Fútbol Monterrey, equipo de fútbol mexicano.
 CFM International, empresa de motores de aviación.

Siglas